Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Stefano Pescosolido e Massimo Valeri 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Jan Apell /  David Engel (primo turno)

 Andrej Merinov /  Simon Touzil (semifinali)
 Michael Geserer /  Christian Ruud (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1993